Емилијано Запата 2. Сексион има више значења:

 Емилијано Запата 2. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата 2. Сексион, Ел Кармен (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику